MGY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Dayton General Airport South, Dayton (Ohio), Stati Uniti
 MGY – sigla telegrafica del RMS Titanic